Turowo est le nom de :

Toponymie
en Pologne : 
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Turowo, village 
dans la voïvodie de Mazovie
 Turowo, village du powiat de Mława
 Turowo, village du powiat de Przasnysz
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Turowo, village 
dans la voïvodie de Poméranie
 Turowo, village 
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Turowo, village du powiat d'Ełk
 Turowo, village du powiat de Nidzica 
 Turowo, village du powiat de Pisz
dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Turowo, village